Малое Варакино — название населённых пунктов в России:

 Малое Варакино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Малое Варакино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.

См. также 
 Большое Варакино